Karácsonyfa, karácsonykor állított fenyőfa
 Karácsonyfa, Mikefával 1941-ben Mikekarácsonyfa néven egyesített egykori község